Temoaya är en kommunhuvudort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Temoaya och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. Temoaya ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Temoaya är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cerro Cañada Honda,  meter över havet,  km nordost om Temoaya. Runt Temoaya är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villa Cuauhtémoc Otzolotepec,  km sydost om Temoaya. Trakten runt Temoaya består till största delen av jordbruksmark.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i Temoaya